Северная Лунда () — провинция в Анголе. Административный центр — город Лукапа.

География 
Провинция Северная Лунда находится на крайнем северо-востоке Анголы, на расстоянии 500 километров к востоку от Луанды. На юг от провинции Северная Лунда лежит провинция Южная Лунда, на запад — провинция Маланже. На севере и востоке провинции проходит государственная граница между Анголой и Демократической Республикой Конго.

Площадь Северной Лунда равна 102 783 км². Небольшие территории на севере и востоке провинции покрывают влажные саванны, остальные районы занимают сухие саванны. В долине реки Касаи сохранились тропические леса — джунгли. Наиболее крупными реками провинции являются Кванго, Квилу и Касаи.

Население 
По данным на 2014 год численность населения провинции составляла 799 950 человек.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 
Северная Лунда подразделяется на 9 муниципалитетов:
 Камбуло
 Капенда-Камулемба
 Каунгула
 Читато
 Кванго
 Квилу
 Лубало
 Лукапа
 Ша-Мутеба

Экономика 
Главная сельскохозяйственная культура Северной Лунда — хлопчатник. Выращиваются также рис, кукуруза, маниок. В провинции также добывают алмазы. Через Северную Лунда проходит стратегическая трасса Луанда — Лубумбаши.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции  

Провинции Анголы